László Kovács (1933-2007) – węgierski filmowiec, operator filmowy pracujący w Hollywood
 László Kovács (ur. 1939) – węgierski polityk, komisarz UE
 László Kovács (ur. 1938) – węgierski szachista
 László Kovács (piłkarz)